Dur steht für:
 Dur, ein Tongeschlecht in der Musik

Dur ist der Name folgender Personen:
 Gus Dur, ein Beiname des indonesischen Staatspräsidenten Abdurrahman Wahid
 Poldi Dur, Pseudonym der österreichisch-amerikanischen Schauspielerin und Tänzerin Lisl Handl

Dur ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Maria Dur, niederländische Lied-, Konzert- und Opernsängerin, sowie Gesangspädagogin

Dur ist der Name folgender Orte:
 Dur Šarrukin (Assyrien), eine assyrische Stadt

DuR ist die Abkürzung von:
 Demokratie und Recht, eine juristische Fachzeitschrift
 Deutsche Unitarier Religionsgemeinschaft

DUR ist:
 Durham, englische Grafschaft, Chapman-Code
 die Kennung von Wasser-Kleinfahrzeugen im Bereich des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Duisburg-Rhein
 der IATA-Code des King Shaka International Airport

Siehe auch:
 Duhr

Abkürzung